— ежегодная японская премия, присуждаемая лучшей серии манги. Первое награждение было проведено в конце марта 2008 года. Премия ограничена сериями манги с восемью или меньшим количеством изданных томов-танкобонов для продвижения новых изданий. Комитет по номинированию, состоящий из сотрудников книжных магазинов, первоначально голосует за пять серий, и издания, набравшие наибольшее количество голосов из первой десятки, становятся официальными номинантами года. Наконец, во втором туре голосования определяется лауреат премии, а также второе и третье места.

Лауреаты и номинанты 
Примечание: Цветом  и полужирным начертанием выделены лауреаты премии.

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии

Награды, появившиеся в 2008 году
Мероприятия, регулярно проводимые с 2008 года
Премии в аниме и манге